Ben Jones – animatore e direttore dell'animazione canadese
 Ben Jones – attore statunitense
 Ben Jones – musicista britannico
 Ben Jones – disc jockey britannico
 Ben Jones – giocatore di football americano statunitense
 Ben Jones – politico grenadino